Actinomyces bovis es una especie de bacteria del tipo gram-positivo.

Taxonomía 
Fue descrita por el farmacéutico, botánico y micólogo alemán Carl Otto Harz en 1877, como un microbio dentro del tejido de la mandíbula de las vacas con mandíbula grumosa, de donde obtiene su nombre específico: bovis, que significa buey o vaca en latín. Se pensó que era idéntico a A. israelii hasta 1940, cuando D. Erikson demostró que estos eran dos organismos separados.

Es definida como la especie tipo del género Actinomyces. A continuación se muestra el cladograma de la posición filogenética de A. bovis con otros miembros de su género de acuerdo con Mailhe, Morgane et al. (2017):

Referencias

Enlaces externos 

bovis
Bacterias descritas en 1877